Artiglio – elemento a forma di uncino che si trova all'estremità delle zampe della maggior parte dei mammiferi, uccelli ed alcuni rettili
 Artiglio – piroscafo italiano, adibito al recupero di navi affondate
 Artiglio – personaggio dei fumetti DC Comics
 Artiglio – nome di Capitan Uncino in alcune delle prime versioni italiane di Peter Pan
 Boss Artiglio – antagonista del franchise L'ispettore Gadget
 L'artiglio (The Claw) – film del 1918 diretto da Robert G. Vignola

Pagine correlate 
 Artigli (disambigua)